Riftforge е онлайн компютърна игра, чийто геймплей я определя като походова стратегия с фентъзи тематика.

В Riftforge всеки играч е командир на своя собствена частна армия, съставена от над 50 различни вида воини: от пехотинци до елитни рицари.

Всеки командир разполага с тактически маневри и формации, а самите воини притежават разнообразни умения, с които могат да атакуват врага или да подпомагат братятата си по оръжие.

Видове воини 
Играта предлага над 50 уникални воини, като всеки месец се добавят нови.

Групирани са в три типа: пазители (тежка пехота и кавалерия), преследвачи (лека кавалерия и убийци), както и стрелци (стрелци с лък и гренадири).

Някои от батальоните носят исторически имена като Варяги, докато други са типично фентъзи – Серафими. Специалните умения на всеки войник са тематично свързани с името му. Например Серафимите използват огнена стихия, за да поразят враговете си.

Врагове 
Враговете на Riftforge са многобройните раси, които населяват Замръзналия залив (Icecrest Bay). Всяка раса притежава особености, които характеризират и битките с нейните войни.

Калдария представлява най-голяма опасност. Тя се населява от моржоподобни хуманоиди, организирани в легиони от тежка пехота. Те са бавни, но разполагат с отлични брони и щитове. Това изисква командирите да избягват директния сблъсък, когато е възможно. Организирането на засади или светкавични атаки са предпочитаната тактика.

Оборудване 
Всички типове воини разполагат със собствено оборудване, което е специфично за техните тактики и действия. Пазителите са въоръжени с двуръки мечове и екипирани с най-добрата броня. Преследвачите са с леки брони и метални копия, а стрелците разполагат с богат избор от далекобойни оръжия като дълги лъкове и арбалети.

Сюжет 
Riftforge е загадъчна структура с размерите на град, която създава пролуки в пространството и времето (Rift). Първата пролука е на малък остров в Замръзналия залив (част от континента Манирак). Играчите стават част от военните сили на Riftforge, натоварени със задачата да установят предмостие за по-широка атака срещу Калдария.

В хода на първите десантни операции, играчите откриват и други военнолюбиви раси като амфибийните Сиран и дълбоководните Ралей. Техните атаки застрашават двата фланга на операцията.

На хоризонта се очертава недостижимият остров Вълнолом, родина на всемогъщите Кудари. В навечерието на атаката, техните далечни патрули се сблъскват с командири, които са се отклонили твърде далеч на север.

Външни препратки 
 Официален сайт на Riftforge
 Сайт на продуцента (блог)

Видеоигри
Браузърни игри